La cala sa Boadella és una platja situada al terme municipal de Lloret de Mar (comarca de La Selva), a la Costa Brava Sud, entre les platges de Santa Cristina i de Fenals. És una platja de sorra gruixuda, d'uns 250 metres de llargada i un 10% de pendent. Compta amb servei de salvament i primers auxilis, vigilància i seguretat, servei de neteja del passeig i la sorra, equipaments (com dutxes, WC, papereres), senyalització (platja abalisada a 200 metres, banderes de senyalització de l'estat de la mar), i un restaurant.

Està situada als afores del nucli urbà de Lloret de Mar i s'hi accedeix per la carretera GI-682 (Blanes-Lloret). L'accés motoritzat a la cala no és permès, quedant la zona d'aparcament a uns 200 metres de la platja. La platja està envoltada de penya-segats i d'una espessa pineda. Sobre els penya-segats de la part esquerra hi ha els Jardins de Santa Clotilde des dels quals es poden admirar unes espectaculars vistes de la costa. Sota el penya-segat dels jardins, entre l'illa des Bot i la punta d'En Sureda, hi ha una zona d'illots molt adequada per a la pràctica del busseig.

La cala està separada en dues parts per Sa Roca des Mig, que divideix el sorral en dues platges: una anomenada sa Cova (tot i que a la cala no hi ha cap cova) i l'altra Sa Boadella. La denominació de sa Cova (a la banda de la platja de Santa Cristina), actualment gairebé ha desaparegut i tota la platja es coneix com a Sa Boadella.

La platja ha estat distingida amb el distintiu de Bandera Blava.

Fins fa uns anys hi entraven les orenetes, però van deixar de fer-ho a causa d'uns corrents, imperceptibles a la vista, que ja havien provocat algun ensurt.

Fa unes dècades hi havia un petit racó a la seva part més septentrional reservat als nudistes. Actualment la pràctica del nudisme és habitual en el conjunt de la platja, però amb perfecte tolerància amb la resta d'usuaris.

Galeria d'imatges

Referències

Enllaços externs 

 Toponímia popular de la costa de Sa Carabera a Treumal 
 Toponímia popular del fons subaquàtic costaner Sa Carabera a S'Agüia 

Boadella
Boadella